Budesheim ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Budesheim (* 1990), deutscher Bodybuilder
 Werner Budesheim (1941–2022), deutscher Historiker und Heimatkundler

Siehe auch:
 Büdesheim (Begriffsklärung)